Aude Rossigneux, journaliste politique française, fille de Brigitte Rossigneux ;
 Brigitte Rossigneux, journaliste française.